

Patronyme 

 Rodrigo Velilla, acteur, chanteur et danseur argentin.

Toponymes en Espagne 

 Velilla, commune de la province de Valladolid dans la communauté autonome de Castille-et-León. 
 Velilla de Cinca, commune de la province de Huesca, communauté autonome d'Aragon comarque de Bajo Cinca. 
 Velilla de Ebro, commune de la province de Saragosse, communauté autonome d'Aragon comarque de Ribera Baja del Ebro.
 Velilla de Jiloca, commune de la province de Saragosse, communauté autonome d'Aragon comarque de Comunidad de Calatayud.
 Velilla de San Antonio, ville située à 32 km au sud est de Madrid, limitrophe de Mejorada del Campo.
 Velilla del Río Carrión, commune de la province de Palencia dans la communauté autonome de Castille-et-León, comarque naturelle de Montaña Palentina.
 Velilla-Taramay, commune de la province de Grenade, communauté autonome d'Andalousie.

Énergies fossiles 
 Centrale thermique de Velilla, installation thermoélectrique située sur la rivière Carrión, dans la commune de Velilla del Río Carrión.